Александр Николаевич Растворов (19 октября 1871, Оренбургская губерния — после 1907) — волостной писарь, депутат II Государственной думы Российской империи от Оренбургской губернии (1907).

Биография 
Александр Растворов родился 19 октября 1871 года в Оренбургской губернии в крестьянской семье. Александр получил низшее образование — окончил сельскую школу.

В 1907 году Растворов работал волостным писарем на Миасском заводе Троицкого уезда родной губернии. По одним сведениям, он был беспартийным, хотя и примыкал к Конституционно-демократической партии; по другим — был кадетом. На момент избрания в Думу владел недвижимым имуществом, оценённым в 2 тысячи рублей.

6 февраля 1907 года крестьянин А. Растворов был избран во Вторую Государственную думу Российской империи от общего состава выборщиков Оренбургского губернского избирательного собрания.

Бланки «Сведений о членах Государственной Думы» свидетельствуют, что Растворов «как сам объясняет, по поручению крестьян, своих однодеревцев, придерживается программы партии мирного обновления» — причём, единственный из депутатов-«оренбуржцев».

Несмотря на это, в Думе второго созыва Александр Николаевич, как и юргамышский крестьянин К. И. Осипов, вошёл во фракцию Партии народной свободы. Кроме того, Растворов стал также членом думской аграрной комиссии.

Дальнейшая, «постдумская» судьба Александра Николаевича Растворова на сегодняшний день неизвестна.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
  
 
 
 
 РГИА [Российский государственный исторический архив] Фонд 1278. Опись 1 (2-й созыв). Дело 359; Дело 578. Лист 27.

Члены Государственной думы Российской империи II созыва
Кадеты
Умершие в XX веке